В парному розряді жіночого тенісного турніру Thunderbird Classic 1979, що проходив у рамках Туру WTA 1979, Бетті Стов і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Кріс Еверт 6-4, 7-6.

Сіяні пари 

 Бетті Стов /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Розмарі Казалс /  Кріс Еверт (фінал)

 Ілана Клосс /  Бетті-Енн Дент (1-ше коло)
 Енн Кійомура-Хаясі /  Енн Сміт (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Arizona